Бєляк — багатозначний термін.

 Бєляк Олександр Сергійович — український кінорежисер, кінопродюсер, кіносценарист та актор.
 Юзеф Бєляк (1741 — 11 червня 1794 р.) — військовий діяч Великого князівства Литовського, генерал-майор литовської армії (1772 р.), учасник російсько-польської війни 1792 р. і повстання Костюшка в 1794 р.

Див. також 
 Біляк (значення)